Jest to "lista państw według emisji dwutlenku węgla na jednego mieszkańca" w latach od 1990 roku. Dane zebrane zostały przez wydział () Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (United States Department of Energy) dla Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dla niektórych państw dane są niedostępne lub nie istnieją, przedstawione dane dotyczące ich poziomu emisji CO2 na jednego mieszkańca są danymi szacunkowymi.

Lista państw jest uporządkowana według emisji CO2 na jednego mieszkańca w 2003 roku.

Lista krajów według emisji

Uwagi 

 Dane dla Iraku i Arabii Saudyjskiej łącznie z częścią Saudyjsko-Irackiej strefy neutralnej.

Przypisy

Zobacz też 
 Lista państw świata według rocznej emisji CO2

Zanieczyszczenia atmosferyczne
Listy państw według zagadnień
Dwutlenek węgla